Талья:
 Талья или талия  — налог во Франции и Англии в Средние века.
 Талья или талия — в некоторых карточных играх тур игры, или сдвоенная колода.

См. также 
 Талия